Herrin, commune française, située dans la région Nord-Pas-de-Calais 
 Herrin, ville de l'Illinois (États-Unis)
 Herrín de Campos, ville de Castilla y León (Espagne)

Voir aussi
 
Airain
R1